Copacabana ist der Name folgender geografischer Objekte:

Städte, Gemeinden, Orte:
 Copacabana (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Copacabana (Colcha K), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien
 Copacabana (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Copacabana (New South Wales), Vorort der Stadt Gosford City, Australien
 Municipio Copacabana, Landkreis im Departamento La Paz, Bolivien
 Copacabana (Bolivien), Landstadt und Wallfahrtsort im Departamento La Paz, Bolivien
 Villa Copacabana, Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien
 Copacabana (Mato Grosso), Ort im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien
 Copacabana (Rio de Janeiro), Stadtteil von Rio de Janeiro, Brasilien
 Copacabana (Yunchará), Ortschaft im Departamento Tarija, Bolivien
 Copacabana (Kolumbien), Stadt im Departamento de Antioquia, Kolumbien

sowie:
 Copacabana-Halbinsel, Halbinsel im Titicacasee (zu Bolivien und Peru gehörend)
 Copacabana (Strand), Badestrand in Rio de Janeiro, Brasilien
 Copacabana (Nachtclub), Nachtclub in New York City, USA

Copacabana, Weiteres;
 Copacabana (1947), US-amerikanischer Film von Alfred E. Green
 Copacabana (2007), deutscher Film von Xaver Schwarzenberger
 Copacabana (2010), französischer Film von Marc Fitoussi
 Copacabana (Graz), Freizeitzentrum mit Badesee in Unterpremstätten bei Graz
 Copacabana (Lied), Lied von Barry Manilow
 Copacabana (Musical), Musical von Barry Manilow
 An der Copacabana, Titel aus dem Album Liebe, Tod & Teufel (1987)

Siehe Auch:
 Copacobana, Rechnerarchitektur